Запурье  — топоним:

Беларусь 
 Запурье — деревня, Поречский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Запурье — деревня, Саковщинский сельсовет, Воложинский район, Минская область